Основна стаття: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2020

Іспанець Рафаель Надаль пробуватиме  виграти 20-ий титул Великого шолома і зрівнятися за цим показником з Роджером Федерером.

Яннік Сіннер вперше після Надаля пробився у чвертьфінал з першої спроби. Він став наймолодшим чвертьфіналістом з часів Джоковича.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2020 у тенісі